Qatsi-Trilogie steht für: 

 Koyaanisqatsi: Life Out of Balance, ein Experimentalfilm von Godfrey Reggio aus dem Jahr 1982
 Powaqqatsi: Life in Transformation, ein Experimentalfilm von Godfrey Reggio aus dem Jahr 1988
 Naqoyqatsi: Life as War, ein Experimentalfilm von Godfrey Reggio aus dem Jahr 2002